Landkreis Schwäbisch Hall
Schwäbisch Hall (stad)
Beide liggen in Duitsland.